Steeds weer (Nick & Simon), een lied van Nick & Simon uit 2006
 Steeds weer (Maxine & Franklin Brown), een lied van Maxine & Franklin Brown uit 2007
 Steeds weer (André Hazes jr.), een lied van André Hazes jr. uit 2017